A 2015-ös mű- és toronyugró-Európa-bajnokságon a műugrás férfi 3 méteres versenyszámát június 11-én rendezték meg a Neptun Swimming Poolban.

A viadal harmadik napján a francia műugró, Matthieu Rosset 1 méter után 3 méteren is diadalmaskodott. 476,70 pontja nemcsak hogy az aranyérem megszerzésére volt elegendő, de ezzel kvótát is szerzett hazájának a 2016-os riói olimpiára. Másodikként végzett mögötte az orosz Jevgenyij Kuznyecov, míg a harmadik helyen – a szintén orosz – Ilja Zaharov végzett.

Bóta Botond – a Honvéd Utánpótlás VSE 20 éves sportolója – hat ugrására 240,70 pontot kapott, így a selejtező 28 fős mezőnyben az utolsó helyen zárt.

Versenynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (GMT +01:00).

Eredmény

Jegyzetek 

F3